Fußball-Bundesliga 1975/1976 vanns av Borussia Mönchengladbach före Hamburger SV och Bayern München.

Tabell

Källor

1975 i Västtyskland
1976 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1975/1976
1975/1976